Héctor Said Martínez Sorto (Tocoa, Honduras - ) es un árbitro de fútbol hondureño internacional desde el 2017 y árbitro en la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras.

Biografía 

Nació en Tocoa, Colón, a los diez años comenzó el sueño de ser árbitro con el ejemplo de su padre, tomó la decisión de convertirse en juez, con dedicación y empeño fue el más joven en debutar en partidos de fútbol en la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras con apenas 18 años.

Con muchos anhelos en su vida profesional decide emigrar a Tegucigalpa debido a la falta de oportunidades en su Tocoa natal.

Ingresa a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán donde en pocos años se convertiría en un profesional de las matemáticas, lo cual hacen de esta promesa del arbitraje uno de los más preparados en esta carrera.

Torneos de selecciones 
Ha arbitrado en los siguientes torneos de selecciones nacionales:
 Copa Oro de la Concacaf en el 2019
 Campeonato Sub-20 de la Concacaf
 Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en el 2019 en Polonia
 Juegos Centroamericanos y del Caribe

Torneos de clubes 
Ha arbitrado en los siguientes torneos de internacionales de clubes:
 Liga de Campeones de la Concacaf
 Liga Concacaf

Referencias

Enlaces externos 
 Perfil en Soccerway.com
 Perfil en Worldreferee.com

Árbitros de fútbol de Honduras
Árbitros de fútbol de la Copa Mundial de 2022